Гали́на Евге́ньевна Па́влова-Чахмахчева (15 октября 1925 года, Ленинград — 20 июля 2000 года, Москва) — советский и российский  науки, специалист в области источниковедения и истории Средних веков.

Биография 
Родилась в семье рабочего-переплётчика высокой квалификации. До войны окончила 8 классов Второй Санкт-Петербургской гимназии. Житель блокадного Ленинграда. В 1943 г. окончила школу. После возвращения Ленинградского университета из эвакуации, поступила на Исторический факультет. Первоначально занималась по кафедре истории СССР под научным руководством С. Н. Валка.

Когда из-за обострившейся болезни С. Н. Валк временно отошёл от университетского преподавания, была перераспределена на кафедру Средних веков для занятий под руководством М. А. Гуковского. Таким образом, исследовательская деятельность сместилась с вопросов источниковедения Отечественной истории к проблемам итальянского Возрождения. При подготовке дипломного сочинения на тему «Народная струя в культуре Флоренции XIV—XV вв.» занималась итальянским языком на Филологическом факультете. Окончила истфак ЛГУ в 1949 году с отличием, была рекомендована в аспирантуру. Успешно сдав экзамены в аспирантуру, оказалась без научного руководителя, так как М. А. Гуковский был арестован по обвинению в расхищении государственного имущества. Перейти под своё научное руководство Г. Е. Павловой предложили одновременно специалист по истории средневековой Франции профессор А. Д. Люблинская и профессор русской истории С. Б. Окунь.

После долгих колебаний вернулась на кафедру Отечественной истории, поступив под руководство С. Б. Окуня; тема диссертационного исследования — жизнь и творчество декабриста Н. Бестужева. В 1953 г. материалы диссертации были опубликованы в виде монографии. К этому времени был издан также ряд публикаций по истории русской науки XVIII—XIX вв.

В 1954 г. принята на работу в Музей М. В. Ломоносова, а затем в Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР. С этого времени исследовательская деятельность целиком сосредоточилась на разработке истории академической науки в России и, специально, на вопросах биографии и творчества М. В. Ломоносова. В 1957—1972 годах работала ученым секретарем Ленинградского отделения Института. В середине 1970-х вышла замуж за управделами Президиума АН СССР «всемогущего Григория Гайковича Чахмахчева» и переехала в Москву..

Похоронена на Армянском кладбище (Москва).

Основные работы

Семья 
Муж — Григорий Гайкович Чахмахчев (1906—2003), сотрудник нефтегазовой отрасли, управделами Президиума АН СССР.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Музейные работники СССР
Сотрудники ИИЕТ РАН
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)